Biologia:
 Maire o llúcera, espècie de peix pertanyent a la família dels gàdids i a l'ordre dels gadiformes
 Maire austral, espècie de peix pertanyent a la família dels gàdids
 Biografies:
 René Maire (Lons-le-Saunier, 1878 - 1949), professor universitari, botànic i micòleg francès
 Jacob Le Maire (1585 - 1616), explorador neerlandès
 Topònims:
 Maire de Castroponce, municipi a la província de Zamora (comunitat autònoma de Castella i Lleó, Espanya)
 Estret de Le Maire, estret marí a l'extrem meridional d'Amèrica del Sud
 Mairé, municipi francès al departament de la Viena
 Mairé-Levescault, municipi francès al departament de Deux-Sèvres